

События 

 1011 (или 1012) — сражение на альтинге (Исландия).
 2 июля — на хофтаге в Майнце были проведены неудачные переговоры Генриха II с Люксембургом.
 Герцог Бернхард II Саксонский напал на архиепископа Бремена, Лиавицо, чем вызвал недовольство императора.
 Арабы захватывают Пизу.
 Под защиту антиохийского дуки бегут недовольные политикой калифа сыновья визиря ал-Гуссейн ибн-Джаухара. Однако египетский калиф объявил за их головы большую награду, и беглецы были схвачены близ Дамаска своими же единоверцами и убиты.
 Махмуд Газневи покорил Гур.
 Взятие киданями столицы Корё.

Продолжающиеся события 
 1011—1014 (по «Королевским анналам») — ярл Норвегии Хакон Эрикссон.
 1011—1014 — исландец Греттир в изгнании в Норвегии.
 1011/1012 — 1014 — Мурсийский эмират (вассалы).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1011 году
 Роберт I, герцог Бургундии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1011 году
 23 февраля — Виллигиз, архиепископ Майнцский.
 Анна Византийская — жена киевского великого князя Владимира Святославича.

См. также

Примечания